Hoegen oder Högen ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Hoegen-Rohls (* 1959), evangelische Theologin und Hochschullehrerin
 Egon Hoegen (1928–2018), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Josef Hoegen (1898–1973), deutscher Gestapo-Beamter in Köln
 Joseph von Högen (1767–nach 1820), österreichischer Dichter und Verwaltungsjurist
 Rudolf von Hoegen (* 1937), deutscher Verwaltungsjurist und Präsident des Militärischen Abschirmdienstes

Högen ist der Name folgender Orte:
 Högen, Ortsteil der Gemeinde Weigendorf im Landkreis Amberg-Sulzbach (Bayern) 

Siehe auch:
 Högn